George Philip Nicholas Windsor, hrabě ze St. Andrews (* 26. června 1962) je starší syn prince Edwarda, vévody z Kentu, a jeho ženy Katharine, vévodkyně z Kentu. Je oslovován jako hrabě ze St. Andrews, což je jeden z vedlejších titulů jeho otce, který zastává jako dědic vévodství Kentu.

Vzdělání 
Hrabě ze St. Andrews byl vzděláván na Eton College a Downing College v Cambridgi, kde získal magisterský titul z historie.

Manželství a děti 
Dne 9. ledna 1988 si hrabě ze St. Andrews vzal Sylvanu Tomaselliovou (* 28. 5. 1957). Pár má tři děti:

 1. Edward Windsor, lord Downpatrick (* 2. 12. 1988 Londýn), působí jako módní návrhář
 2. Marina Windsor (* 30. 9. 1992 Cambridge)
 3. Amelia Windsor (* 24. 8. 1995 Cambridge), modelka, spolupracující se značkami Bulgari, Dolce & Gabbana a Chanel

Předkové

Odkazy

Reference 

Muži
Narození v roce 1962
Žijící lidé
Windsorové
Diplomaté Spojeného království